Toto je seznam hráčů Česka a jejich statistiky v sezóně 2008/2009 KHL.

	
 F = Útočník
 D = Obránce
 G = Brankář

Seznamy hráčů KHL